Стингрей (Stingray):
 Стингрей — лёгкий танк производства США.
 Стингрей, Джоанна (род. 1960) — американка, персона советской рок-культуры, известна своим сотрудничеством с Виктором Цоем.

 также
 Stingray (мини-альбом)
 Sting Ray